Tsavo (rivier) - rivier in Kenia
 Tsavo (regio) - regio van Kenia
 Nationaal park Tsavo East - nationaal park in Kenia
 Nationaal park Tsavo West - nationaal park in Kenia
 Tsavo Man-Eaters - een koppel mensen-etende leeuwen in Kenia in 1898
 The Man-eaters of Tsavo - boek geschreven John Henry Patterson over bovenstaande leeuwen
 Tsavopurperbandhoningzuiger (Cinnyris tsavoensis) - een vogel aanwezig in Kenia en Tanzania